Biohazard (englisch für „biologisches Risiko, biologische Gefährdung“) steht für:
 Biohazard, englisch für Biogefährdung
 Biohazard (Band), US-amerikanische Hardcore-/Crossover-Band (ab 1987)
 Biohazard, Originaltitel von Monster aus der Galaxis, US-amerikanischer Film von Fred Olen Ray (1985) 
 Biohazard, Titel von Resident Evil (Spieleserie) in Japan
 Biohazard, Titel von Resident Evil (Computerspiel) in Japan
 Resident Evil 7: Biohazard, siebter Teil der Resident-Evil-Spieleserie

Siehe auch: